Trans může být:

 trans či (nesprávně) tranz, stav vzrušení až změněného stavu vědomí
 trans- izomer v chemii
 hovorové označení pro transgender osoby či transsexuály
 Trans, album Neila Younga
 Trans (Trance), film Dannyho Boyla z roku 2013

Externí odkazy